Oxtoby ist der Familienname folgender Personen:

 David W. Oxtoby (* 1951), US-amerikanischer Chemiker und Präsident der American Academy of Arts and Sciences
 John C. Oxtoby (1910–1991), US-amerikanischer Mathematiker